Ouanne :  commune française située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Ouanne : rivière affluent du Loing.